Уеска може да се односи на:

Уеска, град у Шпанији
Провинција Уеска, провинција у Шпанији